Honeymoon for Three – film del 1915 diretto da Maurice Elvey
 Honeymoon for Three – film del 1935 diretto da Leo Mittler
 Honeymoon for Three – film del 1941 diretto da Lloyd Bacon